Шантеклер ():
 Шантеклер — порода кур из Канады.
 Шантеклер — вымышленный петух, персонаж «Романа о лисе».

 Шантеклер — главный персонаж пьесы Эдмона Ростана «», Галльский петух, воплощение смелости, юмора и жизнелюбия.
 «Шантеклер Кельха» — ювелирное яйцо-часы.
 «Королева „Шантеклера“» — фильм.